Slovo Orwell obvykle odkazuje na anglického spisovatele George Orwella (1903–1950); odtud také adjektivum orwellovský, které popisuje situaci ohrožující blaho svobodné a otevřené společnosti právě podle situací v románech spisovatele. Existují rovněž dvě ceny, jež jsou podle spisovatele pojmenovány:
 Orwellova cena (Orwell Prize) – britská cena udělovaná za literární dílo s politickou tematikou
 Orwell Award – americká cena udělovaná za „upřímnost a srozumitelnost veřejných projevů“

Orwell může mít rovněž místopisný význam:
Kanada
 Orwell (Ostrov prince Edwarda), Ostrov prince Edvarda
 Orwell – místní část města Malahide v Ontariu

Spojené království
 Orwell (Cambridgeshire) – vesnice v anglickém hrabství Cambridgeshire
 Orwell (řeka) – řeka v Suffolku

Spojené státy
 Orwell Township (Minnesota), Minnesota
 Orwell (New York), New York
 Orwell (Ohio), Ohio
 Orwell Township (Pennsylvania), Pensylvánie
 Orwell (Vermont), Vermont

Orwell může představovat další různé subjekty:
 HMS Orwell – třída lodí britského královského námořnictva
 SS Empire Orwell – loď známá také pod názvem SS Pretoria
 Orwell (planetka) – planetka 11020 v hlavním pásu planetek, která byla poprvé popsána Antonínem Mrkosem v observatoři na Kleti
 Orwell (kůň) – britský závodní kůň, anglický plnokrevník (1929–1948)
 Orwell (programovací jazyk) – funkcionální programovací jazyk
 Orwellovo koma – označení specifického koma, malého hudebního intervalu

Rozcestníky - místopisné jméno